Сиверс, Яков: Сиверс, Яков Ефимович (1731—1808) — русский политический деятель, новгородский губернатор.
 Сиверс, Яков Карлович (1773—1810) — генерал-майор, герой сражения при Прейсиш-Эйлау, павший при штурме Рущука.
 Сиверс, Яков Фёдорович (1813—1882) — русский генерал-лейтенант; отец Марии фон Сиверс
 Сиверс, Яков Яковлевич (1869—1931) — генерал-майор русской императорской армии, герой Первой мировой войны, с 1919 в Красной Армии.